N125 (België), een weg in België
 N125 (Frankrijk), een weg in Frankrijk
 N125 (Zwitserland), een weg in Zwitserland